Алгол:

 Алгол — название ряда языков программирования.
 Алгол 68 — процедурный императивный высокоуровневый язык программирования.